Blanco y Negro (spanisch für „weiß und schwarz“) steht für:
 Blanco y Negro (Film), ein Film von Fernando Trueba
 Blanco y Negro Music, ein spanisches Plattenlabel
 Blanco y Negro Records, ein englisches Plattenlabel
 Blanco y Negro (Zeitung), eine republikanische Zeitung im Spanischen Bürgerkrieg
 Blanco y Negro, eine Mischung aus Kaffee und Eiscreme aus Valencia

Siehe auch:
 Carnaval de Negros y Blancos (Karneval der Schwarzen und Weißen) in der kolumbianischen Stadt Pasto